Тырма — река в Хабаровском крае России, левый приток Буреи (бассейн Амура). После формирования Бурейского водохранилища впадает в данный водоём, образуя протяженный залив.

Длина реки — 334 км. Площадь водосборного бассейна — 15100 км².

Берёт начало в хребте Малый Хинган. Питание преимущественно дождевое. Замерзает в ноябре, вскрывается в конце апреля — первой половине мая. Основные притоки: слева — Яурин, справа — Гуджал и Сутырь.

Притоки 

 6 км: Чиндахо
 22 км: Лакамун
 27 км: Бульдако
 30 км: Бульдако
 34 км: Большой Дарун
 41 км: Токчока
 47 км: Уллаконик
 49 км: Джанкыр
 54 км: Садылга (68 км)
 57 км: Тыган
 68 км: Кандал
 71 км: Енда (63 км)
 81 км: Кайлачи
 105 км: Белгату
 107 км: Яурин (195 км)
 114 км: Мырган
 122 км: Сутырь (174 км)
 137 км: река без названия
 150 км: Гуджал (171 км)
 156 км: Аллан
 161 км: Гуджик (109 км)
 172 км: Кувитикан
 173 км: Талканжи
 178 км: Кувитикан
 186 км: Верхний Кувитикан
 188 км: река без названия
 201 км: Ковун
 212 км: Правая Таланжа
 216 км: Таланжа
 225 км: Токчка Биракан
 229 км: река без названия
 231 км: Малая Нигда
 232 км: Большая Нигда
 245 км: Люкуй
 257 км: река без названия
 257 км: Мэна
 272 км: Утонок
 281 км: река без названия
 290 км: река без названия
 293 км: река без названия
 311 км: река без названия
 321 км: река без названия

Примечания 

Притоки Буреи
Реки Верхнебуреинского района